Miejscowości w USA:
 Lavaca – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lavaca (ang. Lavaca County) – w stanie Teksas